Un couple parfait est le titre de plusieurs œuvres :
 Un couple parfait, titre français alternatif du film japonais La Relation matrimoniale de Shirō Toyoda sorti en 1955 ;
 Un couple parfait (), film américain de Robert Altman sorti en 1979 ;
 Un couple parfait, film franco-japonais de Nobuhiro Suwa sorti en 2005.

Voir aussi 

 Un couple presque parfait (), film américain de John Schlesinger sorti en 2000.